Kimiko Date-Krumm og Zhang Shuai var forsvarende mester, Zhang valgte ikke at deltage.
Date-Krumm spillede sammen med Heather Watson. Det amerikanske par Raquel Kops-Jones og Abigail Spears vandt finalen over tredje seedede Kimiko Date-Krumm og Heather Watson med cifrene 6-1, 6-4.

Seedning

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Mester)
  Anabel Medina Garrigues /  Zheng Jie ''(Semifinale)

<li>  Darija Jurak /  Katalin Marosi (Semifinale)
<li>  Kimiko Date-Krumm /  Heather Watson (Finale)

Kampe

Referencer
 Main Draw

WTA Tour 2012